Владимир Алексеевич Кулик (род. 1 августа 1937) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Владимир Кулик родился 1 августа 1937 года в селе Тюхтет, Красноярского края. В 1959 году закончил Театральный институт имени Бориса Щукина. В 1959—1963 годы играл в Московском ТЮЗе. С 1964 года входил в труппу Московского театра сатиры, где работал до ухода на пенсию в 2008 году.
 
Получил известность как пан Регулировщик в знаменитом «Кабачке „13 стульев“», где играл в 1968—1981 годах.

Творчество

Работы в театре

Московский ТЮЗ 
 «Именем революции»
 «Два клёна»

Театр сатиры 
 «Маленькие комедии большого дома» — Юрик
 «Молчи, грусть, молчи»
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — Грипсолейль

Фильмография 
  — Сын — одноклассник Андрея (нет в титрах)
  — Стучись в любую дверь — Димка, приятель Гены
  — В нашем городе — Бобочка
  — Совершенно серьёзно (новелла «Иностранцы») — Жора Волобуев, стиляга
  — Живые и мёртвые (2-я серия) — комбат Рябченко
 — — Кабачок «13 стульев» — пан Регулировщик
  — Когда море смеётся — товарищ Рамона
  — Офицер флота — Соколов, старшина 2-й статьи, краснофлотец
  — Безумный день, или Женитьба Фигаро — Грипсолейль, судебный пристав
  — Капля в море — папа Аллы (нет в титрах)
  — Маленькие комедии большого дома (новелла «Московская серенада») — Юрик
  — Самоубийца — эпизод
  — Сафари № 6 — солдат
  — Нам — 75! — горожанин

Ссылки 
 Владимир Кулик. Биография на сайте Киносозвездие.

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский ТЮЗ
Кабачок «13 стульев»